Hernandia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Hernandia ingår i familjen Hernandiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Hernandia